Nynäs kan avse:

 Nynäs Petroleum – tidigare namn på Nynas
 Nynas – företag i petroleumbranschen

Geografi

Finland
 Nynäs, Lovisa – en udde i Nyland
 Nynäs, Nousis socken – en sätesgård för Klas Lydekasson av Djäkn, Lydekasönernas ätt, belägen i Nousis socken

Sverige
 Nynäs, Gävle – stadsdel i Gävle
 Nynäs, Hedesunda – by i Hedesunda socken i Gävle kommun
 Nynäs, Gröndal – ett område i Gröndal, Stockholm
 Nynäs naturreservat – ett naturreservat i Trosa och Nyköpings kommuner
 Nynäs naturreservat, Aneby kommun – ett naturreservat i Aneby kommun
 Nynäsbanan – en järnväg mellan Älvsjö och Nynäshamn

Byggnader
 Nynäs, Nyköping – ett slott i Bälinge socken, Nyköpings kommun i Södermanland
 Nynäs gård, Nynäshamn – en herrgård i Ösmo socken, Nynäshamns kommun i Södermanland
 Nynäs gård, Värmland – en gård i Visnums-Kils socken vid Vänern i sydöstra Värmland
 Nynäs, Björklinge – en medeltida stenhusruin i Björklinge socken, Uppsala kommun
 Nynäs, Kumla – en herrgård i Ekeby socken, Kumla kommun, Närke
 Nynäs havsbad – ett badhotell på ön Trehörningen i Nynäshamn
 Nynäs, Ågesta – ett tidigare torp vid sjön Magelungen i Huddinge socken